

Patronyme 

 Armand Barbès (1809-1870), militant républicain révolutionnaire français.

Toponyme 

 Boulevard Barbès (1867), voie française du  parisien ;
 Barbès - Rochechouart (1903), station  du métro de Paris ;
 Rue Barbès, rue à Ivry-sur-Seine ;
 Boulevard Barbès à Marseille ;
 Barbès, quartier d’Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire.

Titres 

 Barbès (1991), album français de Rachid Taha ;
 Bronx-Barbès (2000), film français d’Éliane de Latour.